Румен Ивайлов Руменов е български футболист, играч на Етър (Велико Търново). Универсален полузащитник, може да се изявява еднакво добре на всяка една позиция в халфовата линия, но най-добре се чувства като вътрешен халф, силният му крак е десният.

Кариера 
Руменов започва да тренира футбол през 2000 г. в школата на Волов (Шумен). Първият му треньор е Димо Ванков, а по-късно Стоян Чешмеджиев. През 2008 г. е наблюдаван в мач от републиканското първенство лично от директора на Футболна академия Литекс – Ферарио Спасов. Румен приема поканата му да изиграе една контрола с „оранжевите“ в която се отличава с две асистенции и е одобрен.

Бележки

Външни препратки 
 Прафил на Руменов в сайта soccerway
  

Български футболисти
Футболисти от Академия Литекс
Футболисти на Литекс (Ловеч)
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Футболисти на Нефтохимик (Бургас)
Футболисти на ОФК Етър (Велико Търново)
Футболисти на Арда (Кърджали)
Родени в Шумен